Ерохинский сельсовет — название муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

Россия 
 Ерохинский сельсовет — в Починковской волости Егорьевского уезда Рязанской и Московской губернии.
 Ерохинский сельсовет — в Алёшинской волости  Брянского (с 1921 — Бежицкого) уезда Брянской губернии.